Shane Byrne ist der Name von:

* Shane Byrne (Fußballspieler) (* 1993), irischer Fußballspieler
 Shane Byrne (Rennfahrer) (* 1976), britischer Motorradrennfahrer
 Shane Byrne (Rugbyspieler) (* 1971), irischer Rugby-Union-Spieler